Dendi steht für:

 Dendi (Berg), Berg in Äthiopien
 Dendi (Ethnie in Westafrika), ethnische Gruppe in Westafrika
 Dendi (Ethnie in Zentralafrika), ethnische Gruppe in Zentralafrika
 Dendi (Songhai-Sprache), Songhai-Sprache
 Dendi (ubangische Sprache), ubangische Sprache
 Dendi (Westafrika), ehemalige Provinz des Songhaireichs und Landschaft in Westafrika
 Dendi (Woreda), Woreda in Äthiopien

Personen:
 Dendi (E-Sportler) (* 1989), ukrainischer E-Sportler
 Clotardo Dendi (* 1906), paraguayisch-uruguayischer Fußballspieler
 Giorgio Dendi (* 1958), italienischer Mathematiker
 Mónica Dendi Núñez (* 1957), uruguayische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Dendy (Begriffsklärungsseite)